

Comuni 
Borghetto d'Arroscia – comune italiano in provincia di Imperia.
Borghetto di Borbera – comune italiano in provincia di Alessandria.
Borghetto di Vara – comune italiano in provincia di La Spezia.
Borghetto Lodigiano – comune italiano in provincia di Lodi.
Borghetto Santo Spirito – comune italiano in provincia di Savona.
 Borghetto – vecchio nome del comune italiano di Borgo Velino, in provincia di Rieti

Frazioni 
Borghetto San Nicolò – ex-comune italiano oggi frazione di Bordighera (provincia di Imperia)
Borghetto – frazione del comune italiano di Noceto, in provincia di Parma
Borghetto – frazione del comune italiano di Piacenza
Borghetto – frazione del comune italiano di San Martino di Lupari, in provincia di Padova
Borghetto – frazione del comune italiano di Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia
Borghetto – frazione del comune italiano di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona
Borghetto – frazione del comune italiano di Mozzo, in provincia di Bergamo
Borghetto sull'Adige – ex-comune italiano oggi frazione di Avio, in provincia di Trento
Borghetto – antico villaggio sulle rive del Lago di Bolsena, oggi frazione del comune italiano di Grotte di Castro, in Provincia di Viterbo.
Borghetto – frazione del comune italiano di Civita Castellana, in provincia di Viterbo
Borghetto – frazione del comune italiano di Monte San Vito, in provincia di Ancona

Persone 
Franco Borghetto – politico italiano, ex sindaco di Sassari
Marco Borghetto – calciatore italiano di ruolo portiere
Borghetto – calciatore italiano degli anni '20